Jacques Lebrun peut désigner :
 Jacques Lebrun (1910-1996), skipper français ;
 Jacques Lebrun (1928-2003), présentateur météo canadien.